Копа Кредифе 2010 () — 52-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Результаты матчей

Третий этап

За 3-е место

Финал

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2010 на rsssf.com

2010
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2010 году